Уйковице — наименования населённых пунктов в Польше и Чехии.

Польша 
 Уйковице (Подкарпатское воеводство) () — село в Подкарпатском воеводстве;

Чехия 
 Уйковице (Чехия) () — община в Среднечешском крае.